Il doppio del torneo di tennis Cidade de Vigo 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marco Crugnola e Alessandro Motti che hanno battuto in finale Pedro Clar-Rossello e Pablo Martin-Adalia 6-3, 4-6, [10-4].

Teste di serie 

 Marco Crugnola /  Alessandro Motti (Campioni)
 Dick Norman /  Júlio Silva (primo turno)

 Tomasz Bednarek /  Adrian Cruciat (primo turno)
 Alberto Martín /  Lamine Ouahab (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cidade de Vigo 2008